Ел Телар има више значења:

 Ел Телар (Коатепек Аринас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Телар (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику